Piramo – personaggio della storia di Piramo e Tisbe
Piramo – nome proprio di persona italiano maschile
Piramo – antico nome del fiume Ceyhan, in Turchia